Étienne Marie Clément Jules Denisse (Carcassonne 1785 - Bordeaux 1861) est un artiste peintre-dessinateur auteur de la célèbre Flore d'Amérique conservée au Musée d'Aquitaine à Bordeaux. Une rue porte son nom à Carcassonne
 Jules Étienne Denisse (Bordeaux 1825 - 1870 ?), fils d'Étienne Marie Denisse, est un photographe français dont plusieurs œuvres sont répertoriées au Musée d'Orsay à Paris.
 Amédée Denisse (Montpezat, Mourens en Gironde 1827 - Nogent-sur-Marne, 1905), fils d'Étienne Marie Denisse, est un illustrateur, photographe, pyrotechnicien et inventeur français.
 Julien Denisse (Bordeaux 1866 - Antibes 1943), fils de Jules Etienne Denisse et neveu d'Amédée Denisse, est un artiste peintre français postimpressionniste.
 Jean-François Denisse (Saint-Quentin 1915 - Paris 2014), fils de Jean-Julien Denisse, est une personnalité française du monde de l'astronomie et de l'astronautique française.

Patronyme français